Sfocato – in ottica, figura non perfettamente a fuoco.
 Sfocato, detto anche bokeh – in fotografia e cinematografia, utilizzo creativo delle zone nei piani fuori fuoco, e relativa qualità estetica della sfocatura.